Джеррод Карлуччо (; 8 февраля 2001, Австралия) — австралийский футболист, нападающий клуба «Уэстерн Сидней Уондерерс».

Клубная карьера 
Карлуччо — воспитанник клуба «Уэстерн Сидней Уондерерс». В 2016 году для получения игровой практики Джеррод начал выступать за дублирующую команду. 14 марта 2020 года в матче против «Мельбурн Сити» он дебютировал в Эй-лиге. 11 октября 2020 года «Уэстерн Сидней Уондерерс» подписал с Карлуччо однолетний контракт игрока академии.

Примечания 

Футболисты Австралии
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»